Alfonso II d'Aragona
 Alfonso II di Napoli
 Alfonso II delle Asturie
 Alfonso II d'Este
 Alfonso II Gonzaga
 Alfonso II del Portogallo